Brasseur är ett franskt efternamn (med betydelsen bryggare eller värdshusvärd), som burits av bland andra:

 Albert Brasseur
 Claude Brasseur
 Jules Brasseur
 Lucien Brasseur
 Pierre Brasseur

Se även 

 Charles Étienne Brasseur de Bourbourg
 Brasserie

Källor 

 

Franska efternamn